Ry kan syfta på:

 Ry (kloster) – ett kloster i Schleswig-Holstein i Tyskland
 Ry, Seine-Maritime – en kommun i Seine-Maritime, Haute-Normandie, Frankrike
 Ry, Skanderborg – en ort i Region Mittjylland, Skanderborg, Danmark
 Ry kommun
 Ry Cooder – en amerikansk gitarrist, sångare och kompositör
 Rydbergs formel